Nuculana tamara är en musselart som beskrevs av Oleg G. Gorbunov 1946. Nuculana tamara ingår i släktet Nuculana och familjen tandmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandmusslor
tamara